Hi ha un poble així (del seu nom en búlgar Има Такъв Народ, transliterat Ima Takyv Narod), partit polític de Bulgària
 Independent Television News, empresa productora de notícies per a cadenes de televisió del Regne Unit
 Independent Television Network, cadena de televisió pública de Sri Lanka
 In the Nursery, grup experimental de música electrònica del Regne Unit
 Interplanetary Transport Network, conjunt de trajectòries de baixa energia a través del Sistema solar
 Innotivative Training Networks, programa de foment de la recerca de la Unió Europea
 Mosquitera tractada amb insecticida (del seu nom en anglès Insecticide Treated Net), mosquitera impregnada amb insecticida